postmodernizm (filozofia)
 postmodernizm (architektura)
 postmodernizm (muzyka)
 postmodernizm (literatura)
 postmodernizm (sztuka)